Bolsena – comune italiano nella provincia di Viterbo
 Lago di Bolsena – lago vulcanico del Lazio
 Bolsena Lacus – formazione geologica sulla superficie di Titano